Улица Ильяса Эфендиева () — улица в Баку, в историческом районе Ичери-шехер (Старый город). От улицы Кичик Гала.

История 
Названа в честь классика азербайджанской литературы Ильяса Эфендиева (1914—1996)

В советское время носила имя азербайджанского советского государственного деятеля, члена первого Бакинского Совета рабочих депутатов Мамеда Мамедьярова (1875—1933, )

Застройка 
Ряд домов на улице объявлен памятниками архитектуры местного значения (д. 9 — один из старейших сохранившихся домов в крепости — 1700 года постройки, д. 43 — XVIII—XIX вв. и др.)

Достопримечательности 

д. 55 — Дом-музей азербайджанского советского художника Таира Салахова, родившегося и выросшего в этом доме

д. 47 — Бегляр-мечеть

д. 40 — Мечеть Чин

Известные жители 
На улице прошли детские годы советского азербайджанского скульптора Фуада Абдурахманова (1915—1971)

Примечания

Ссылки 
Azerbaijan 3600 Tahir Salahovun Ev muzeyi (İçərişəhər)

Azerbaijan 3600 Улица Ильяса Эфендиева

Галерея: ул. Эфендиева (Мамедъярова)

Жилой дом на улице Мамедьярова (Баку)

Эфендиев